Бернбах:

 Бернбах — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Бернбах, Уильям (1911—1982) — легендарная фигура в истории американской рекламы.